Fifth Dimension (nebo 5th Dimension) může být:

 The 5th Dimension – americká hudební skupina
 Fifth Dimension (album) – album skupiny The Byrds z roku 1966
 5th Dimension (album) – album skupiny Momoiro Clover Z z roku 2013